Progress est un véhicule spatial russe non habité
 Progress est un bureau d'études soviétique puis ukrainien spécialisé dans la fabrication de moteurs aéronautiques
 Progress est une ville de Russie située dans l'oblast (région) d'Amour
 Progress est un éditeur de logiciel américain
 Progress est un album de Take That sorti en 2010.